Финка ел Кармен има више значења:

 Финка ел Кармен (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Финка ел Кармен (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику